Вехтев — фамилия; имеет женскую форму Вехтева.
 Вехтев, Даниил Тимофеевич (около 1885 — не ранее 1922) — эсер, член Всероссийского учредительного собрания.
 Вехтев, Сергей Александрович (род. 1971) — белорусский футболист и тренер.